În județul Timiș, alegerile locale din 2020 s-au desfășurat la  și din nou pe 11 octombrie pentru Comuna Orțișoara.

Alegerile au rezultat în pierderea controlului asupra consiliului județean de către PSD, în favoarea Partidului Național Liberal. Câștiguri considerabile au fost obținute și de Alianța 2020 USR-PLUS.

Rezultate Consiliu Județean

Rezultatele de la Primăria Municipiului Timișoara 

În urma acestor alegeri, Dominic Samuel Fritz (al USR-PLUS) a câștigat primăria Municipiului Timișoara. Totuși, acesta nu și-a putut începe mandatul, fiind ținta a trei contestații în instanță.

Cu toate că planuri de cooperare între PNL și Alianța USR-PLUS erau inițiate în multe dintre județele țării, cele două partide nu s-au putut înțelege în Timiș cu privire la Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș. Fritz a adresat acest subiect timișorenilor, spunand: 'Sunt mâhnit de spectacolul politic pe care timișorenii sunt forțați să-l urmărească în aceste zile'.

Balotajul în Comuna Orțișoara 
În urma alegerilor din 27 septembrie, Comuna Orțișoara a constituit una din 6 situații de balotaj. Alegerile din Turul II s-au desfășurat pe 11 octombrie.

Rezultatele complete în Județul Timiș

Sondaje

Note

2020 în România
Alegeri în 2020
Alegeri locale în România
Județul Timiș